Лос Сијете Ерманос има више значења:

 Лос Сијете Ерманос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Сијете Ерманос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Сијете Ерманос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Сијете Ерманос, Километро Куарента (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Сијете Ерманос (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Сијете Ерманос (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику